Ибрай Сауанов (; 1887 год, село Казталовка — 11 января 1951 год, село Казталовка, Казталовский район, Западно-Казахстанская область) — заведующий фермой колхоза «Интернационал» Казталовского районаЗападно-Казахстанской области, Казахская ССР. Герой Социалистического Труда (1948).

Биография 
Родился в 1887 году в крестьянской семье в селе Казталовка. С 1920 года занимался установлением советской власти в Казталовке: был заместителем, председателем исполнительного отдела сельского Совета. Позднее был назначен заведующим фермой колхоза «Интернационал» Казталовского района. 

В 1948 году удостоен звания Героя Социалистического Труда «за получение высокой продуктивности животноводства в 1947 году при выполнении колхозом обязательных поставок сельскохозяйственных продуктов и плана развития животноводства».

 Память
Его именем названа одна из улиц в Казталовке.

 Награды
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР 23 июля 1948 года
 Орден Ленина

Примечания

Литература 
 Батыс Қазақстан облысы. Энциклопедия. — Алматы: «Арыс» баспасы, 2002 жыл. ISBN 9965-607-02-8